Live steht für:

 englisch für „lebend, unverzögert“: kurz für Liveübertragung, direkte Rundfunk-Ausstrahlung
 Angehöriger des kleinen lettischen Volks der Liven

Werktitel:
 live (Fernsehsendung), ZDF-Talkshow (1987–1996)
 Live (Roman), Kriminalroman von Petros Markaris (2004)
 Windows Live, Reihe von Microsoft-Produkten (2005–2014)
 Live! (Film), US-Filmdrama von Bill Guttentag (2007)
 Live (2020), deutscher Film (2020)

Musik:
 Ableton Live, Software zur Musikproduktion
 Live Music Hall, kurz das Live, Diskothek und Veranstaltungsort in Köln
 Live (Stephen-Stills-Album), Musikalbum (1975)
 Live! (Bob-Marley-&-The-Wailers-Album), Musikalbum von Bob Marley & The Wailers (1975)
 Live (The-Jacksons-Album), Musikalbum der US-amerikanischen Band The Jacksons (1981)
 Live (Band), US-Rockband (ab 1990)
 Live (Marius-Müller-Westernhagen-Album), Musikalbum (1990)
 Live (AC/DC-Album), Musikalbum (1992)
 Live! (The-Police-Album), Musikalbum von The Police (1995)
 Live (Wise-Guys-Album), Musikalbum (2000)
 Live (Running-Wild-Album), Musikalbum (2002)
 Live (Guano-Apes-Album), Musikalbum von Guano Apes (2003)
 Live (Seeed-Album), Musikalbum (2006)
 Live (EyeHateGod-DVD), Videoalbum (2011)

LIVE oder L!VE steht für:
 LIVE, Linux-Verband e. V. (1997–2011)
 L!VE, Stadtmagazin aus Saarbrücken (ab 1984)

Siehe auch:
 Liveact (Darbietung)
 Livealbum (Konzertmitschnitt)
 Live Is Life (Lied)

 Life (Begriffsklärung)